Duitsland:
Bernsdorf (Zwickau), een plaats in de deelstaat Saksen
Bernsdorf (Oberlausitz), een plaats in de deelstaat Saksen

Polen:
Brzeżnica (Duits: Bernsdorf), een plaats in Polen

Tsjechië:
Bernartice u Trutnova (Duits: Bernsdorf bei Trautenau), een plaats in Tsjechië
Horní Řasnice (Duits: Bernsdorf an der Tafelfichte), gemeente in het district Liberec